AVRDude (AVR Downloader-Uploader) — кроссплатформенная свободная консольная программа, предназначенная для прошивки микроконтроллеров фирмы Atmel серии AVR.

Отличается поддержкой большого числа разнообразных программаторов и микроконтроллеров. Кроме официально поддерживаемых Atmel устройств, сюда входят и самодельные любительские устройства, к примеру популярный программатор USBAsp. Ранее была известна под именем AVRprog.

С помощью опции -c возможен выбор одного из следующих программаторов:

Считываем данные из Flash-памяти микроконтроллера ATmega8 и сохраняем их в файл /home/nixuser/m8_flash_dump.hex, формат данных для сохранения — Intel HEX. Для работы используем USB-программатор USBAsp, также просим программу выводить больше отладочной информации:avrdude -p m8 -c usbasp -P usb -v -U flash:r:/home/nixuser/m8_flash_dump.hex:iВыполним чтение данных из памяти EEPROM микроконтроллера ATmega32, сохраним эти данные в файл c:\temp\m32_eeprom.raw используя формат данных — RAW. Для работы используем программатор USBTiny:avrdude -p m32 -c usbtiny -U eeprom:r:"c:\temp\m32_eeprom.raw":rВыполним запись данных из файла /home/nixuser/dump_m8.hex во Flash-память микроконтроллера ATtiny13, используем программатор STK500:avrdude -p t13 -c stk500 -U flash:w:/home/nixuser/dump_m8.hexВыполним при помощи одной команды запись данных во Flash и EEPROM память микроконтроллера ATtiny13 используя как источники данных файлы flash_dada.hex и eeprom_data.hex, для работы используется программатор USBasp:avrdude -p t13 -c usbasp -U flash:w:"c:\temp\flash_dada.hex" -U eeprom:w:"c:\temp\eeprom_data.hex"Выполним чтение значений Fuse-битов микроконтроллера ATtiny13 с последующи сохранением данных в файлы hfuse.txt и lfuse.txt, формат файла для сохранения — Intel HEX. Для операции используем программатор USBasp:avrdude -p t13 -c usbasp -U hfuse:r:hfuse.txt:h -U lfuse:r:lfuse.txt:hВыполним установку Fuse-битов в микроконтроллере ATmega16 при помощи программатора USBasp. Значение младшего fuse-байта = 0xe1, а значение старшего fuse-байта = 0x99:avrdude -p m16 -c usbasp  -U lfuse:w:0xe1:m -U hfuse:w:0x99:m

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт программы
 Официальная документация
 Документация на русском языке и примеры использования
 Обзор на avrprojects.net
 Обзор на ladyada.net

AVR
Свободные утилиты-программаторы